Příjmení Podzemný, přechýleně Podzemná, nosí více osobností:

 Podzemný
 Eduard Podzemný (* 22. listopadu 1960, Praha) –  odborný ženský lékař, specialista v oboru mamologie, onkologie.
 Milan Podzemný (* 29. května 1926, Valašské Meziříčí) – architekt, urbanista, ředitel Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody v Ostravě
 Richard Podzemný (1907–1987) – český architekt	  

 Podzemná
 Alena Podzemná (* 1. října 1941, Uherské Hradiště) – historička výtvarného umění, muzejní pracovnice, archivářka a malířka
 Anna Podzemná–Suchardová (1909, Praha – 1996, Praha) – česká malířka a ilustrátorka (návrhy československých poštovních známek) 	 
 Marcela Podzemná (* 17. srpna 1977) – výtvarnice, absolventka VŠUP Praha	

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení